Ферраро () — английская фамилия. Известные носители:

 Ферраро, Артур — псевдоним советского циркового актёра и гипнотизёра Ефима Бейлина.
 Ферраро, Джеймс (род. 1986) — американский музыкант.
 Ферраро, Джеральдин (1935—2011) — американский политик, член Демократической партии США.
 Ферраро, Марио (род. 1998) — канадский хоккеист.
 Ферраро, Рэй (род. 1964) — бывший канадский хоккеист, в настоящее время комментатор.